Thal ist eine von 20 Ortschaften der Gemeinde Lichtenegg im Bezirk Wiener Neustadt in Niederösterreich. Mit Stand  hat die Ortschaft  Einwohner. Sie befindet sich auf dem Gebiet der einzigen Katastralgemeinde Lichtenegg in der Gemeinde.

Geografie und Verkehr 
Die Streusiedlung Thal befindet sich in der Buckligen Welt auf einer Seehöhe von  Die Ortschaft liegt nur wenige Kilometer von der Kirchschlager Straße, der ehemaligen Bundesstraße 55, entfernt und die Verkehrsanbindung ist über die A2, Ausfahrt Krumbach, gegeben. Der nächste Bahnhof befindet sich 13 km entfernt in der Gemeinde Grimmenstein.

Geschichte 
Laut Adressbuch von Österreich waren im Jahr 1938 in Thal ein Gastwirt, zwei Mühlen mit Sägewerk, ein Schmied, ein Schuster und mehrere Landwirte ansässig. Zudem gab es beim Ort eine Ziegelei.

Infrastruktur 
Hauptsächlich sind die Bewohner in der Landwirtschaft tätig, zudem gibt es ein örtliches Gasthaus „Gasthof Stangl“ und eine Kapelle, in der regelmäßig Gottesdienste stattfinden. Eine der letzten Mühlen im „Land der sieben Mühlen“ wird in Thal von Ludwig Pfneisl betrieben.

Weblinks 

 Homepage der Gemeinde Lichtenegg

Einzelnachweise 

Lichtenegg (Niederösterreich)
Ort im Bezirk Wiener Neustadt-Land